Октябрьское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Яшалтинском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Октябрьский.

География 

Сельское поселение расположено в восточной части Яшалтинского района и граничит на северо-востоке с одноимённым СМО Приютненского района, на востоке — со Ставропольским краем, на юге — с Краснопартизанским, на западе — с Солёновским СМО Яшалтинского района, на северо-западе — с Ростовской областью. Северной границей СМО служит озеро Маныч-Гудило. Также на териитории СМО расположены озёра Джама и Царык.

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яшалтинского района
Сельские поселения Калмыкии
Яшалтинский район